El término picaflor azul puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Colibri coruscans en Chile.

 Un nombre común de la especie de ave Diglossa caerulescens en Colombia.